Der Begriff Augustenfelde bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Herzsprung der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Augustenfelde (Angermünde)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Alexanderhof der Stadt Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Augustenfelde (Prenzlau)
Siehe auch:
 Augustfelde